Cuba puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 
Cuba, país del Caribe y mayor isla de dicha región.

En Estados Unidos 

 Cuba, pueblo del estado de Alabama.
 Cuba, ciudad del estado de Illinois.
 Cuba, ciudad del estado de Kansas.
 Cuba, ciudad del estado de Misuri.
 Cuba, pueblo del estado de Nueva York.
 Cuba, villa del estado de Nueva York.
 Cuba, villa del estado de Nuevo México.
 Cuba City, ciudad del estado de Wisconsin.

En otros países 

 La Cuba, municipio de la provincia de Teruel (España).
 Cuba, villa y municipio de Portugal.
 Cuba, freguesia de Portugal, en el municipio homónimo.

Otros usos 

 CUBA (acrónimo de Club Universitario de Buenos Aires), club social y deportivo de Buenos Aires (Argentina).
 Cuba, álbum del grupo vocal español El Consorcio, grabado en 1998.
 Cuba, película de 1979, protagonizada por Sean Connery.
 Cuba; en la mitología romana, diosa menor de los niños.
 La cubalibre, bebida alcohólica preparada con ron y refresco de cola.
 Isla de Cuba, crucero de la Armada Española.